La Revue iranienne de droit constitutionnel est une revue trilingue et les manuscrits peuvent être rédigés en persan, en français ou en anglais. Elle a été fondée par Ali-Akbar Gordji, professeur de droit constitutionnel à la faculté de droit à l’université de Shahid Beheshti (Téhéran). Elle accueille les contributions des spécialistes iraniens et étrangers en la matière et fait une place importante au droit comparé.

Pour une éventuelle publication, les auteurs peuvent envoyer leurs textes à cette revue sous les conditions suivantes :
les textes ayant déjà fait l’objet d’une autre publication ne seront pas acceptés ;
les textes doivent être dactylographiés ;
les manuscrits doivent être accompagné d’un résumé français ou anglais ;
les références et les notes doivent figurer en bas de page selon une numérotation en continu ;
les références bibliographiques doivent être complètes et précises ;
périodicité bimestrielle ;
domaine : droit constitutionnel iranien et étranger.
http://www.asasimag.ir/

Notes et références

Liens externes  
 

Droit en Iran
Revue juridique
Revue iranienne